Der Krieg steht für:

 Der Krieg (Heym), ein Gedicht von Georg Heym (1911)
 Der Krieg (George), ein Gedicht von Stefan George (1917)
 Der Krieg (Kanner), eine pazifistische Monatszeitschrift, herausgegeben von Heinrich Kanner (1928ff.)
 Der Krieg (Böcklin, Zürich), ein Gemälde von Arnold Böcklin (1896) im Kunsthaus Zürich
 Der Krieg (Böcklin, Dresden), ein Gemälde von Arnold Böcklin (1896) in der Galerie Neue Meister in Dresden
 Der Krieg (Otto Dix), ein Triptychon von Otto Dix (1932)
 Der Krieg (Otto Dix, 1924), Mappe von 51 Radierungen
 Der Krieg (Klapheck), ein Gemälde von Konrad Klapheck (1965)

Siehe auch:
 Krieg (Begriffsklärung)